Osoby o nazwisku Campagnola:
 Domenico Campagnola – włoski malarz, rysownik i grafik

Miejscowości:
 Campagnola Cremasca – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia,
 Campagnola Emilia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania,

Inne:
 Fiat Campagnola – model lekkiego samochodu terenowego